

Patronymie
 Alonso Zapata (1958-), joueur d'échecs colombien
 Carmen Zapata (1927-2014), actrice américaine
 Cristián Zapata (1986-), footballeur colombien
 Emiliano Zapata (1879-1919), héros de la révolution de 1910 au Mexique, à qui a été consacré Viva Zapata!, film d'Elia Kazan (1952)
 Franky Zapata (1978-), pilote professionnel français de motomarine
 Francisco Zapata (1966-), ancien joueur espagnol de basket-ball
 Gustavo Zapata (1967-), footballeur argentin
 Hilario Zapata (1958-), boxeur panaméen 
 Jaime Zapata (1957-), peintre équatorien
 Javier Zapata (1969-), coureur cycliste colombien
 
 Laura Zapata (1952-), actrice mexicaine 
 Luis Zapata (1951-2020), écrivain mexicain
 Luis Ramírez Zapata (1954-), ancien footballeur salvadorien
 Martín Zapata (1970-), footballeur colombien
 Maya Zapata (1981-), actrice mexicaine
 Mia Zapata (1965-1993), ex-chanteuse du groupe grunge The Gits
  (1841-1918), entrepreneur espagnol
 Orlando Zapata (1967-2010), activiste et prisonnier politique cubain
 Pierre Zapata (1931-), footballeur français 
 Róbinson Zapata (1978-), footballeur colombien
 Antonio Zapata y Cisneros (1550-1635), cardinal espagnol du début du . 
 Manuel Zapata Olivella (1920-2004), écrivain, médecin et anthropologue colombien
 Saturnino Baltazar Osorio Zapata (1945-1980), joueur de football international salvadorien.
 Duván Zapata (1991-), footballeur international colombien

Arts

 Les Questions de Zapata (1767), pamphlet de Voltaire, qu'il attribue à un prétendu licencié Zapata, professeur en théologie dans l’université de Salamanque, et qui porte sur les invraisemblances de l'Ancien et du Nouveau Testament.

Toponymie

 Zapata , ville du Texas, située dans le comté de Zapata.
 La péninsule de Zapata , avancée de la côte sud de Cuba dans la mer des Caraïbes.
 Marais de Zapata, plus grande zone humide de l'espace des Caraïbes
Homonymie de patronyme
 Zapata, une station du métro de Mexico
Patronyme hispanique